Badeborn steht für:

 Badeborn, Ortsteil von Ballenstedt, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Badebornteich, Stillgewässer in Hannover, Niedersachsen
 Badeborner Weg, Straßen und Standorte von Gebäuden